Seznam dílů seriálu Pokémon může být:
 Seznam dílů seriálu Pokémon (1.–13. řada)
 Seznam dílů seriálu Pokémon (14. řada – dosud)